Ро́дина может означать:

Фамилия 
Родина — фамилия и женская форма фамилии .

 Родина, Вадим Васильевич (род. 1988) — украинский футболист.

 Родина, Евгения Сергеевна (род. 1989) — российская теннисистка.
 Родина, Елена Викторовна (более известна под фамилией Гуляева; род. 1967) — российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в высоту.
 Родина, Ирина Викторовна (род. 1973) — российская дзюдоистка, самбистка.
 Родина, Марина Владимировна (более известна под фамилией Орлова; род. 1980) — российский филолог-этимолог.
 Родина, Нина Андреевна (1932—2011) — член-корреспондент РАСХН.
 Родина, Тамара Фёдоровна (1927—2011) — учитель, Герой Социалистического Труда.

Населённые пункты 
Болгария
 Родина — село в Великотырновской области.

Казахстан
 Родина — село в Целиноградском районе Акмолинской области
 Родина — посёлок в подчинении города Аркалык Костанайской области.

Россия
 Родина — село в Гафурийском районе Башкортостана.
 Родина — посёлок в Унинском районе Кировской области.
 Родина — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Родина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Ёгвинское сельское поселение).
 Родина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Ленинское сельское поселение).
 Родина — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Родина — посёлок в Шенталинском районе Самарской области.
 Родина — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Родина — упразднённая деревня на современной территории Шалинского городского округа Свердловской области.
 Родина — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Родина — деревня в Уватском районе Тюменской области.

Партии, общества 
 «Родина» — российская национально-консервативная политическая партия.
 «Родина» — турецкая политическая партия.
«Родина» — партия Ливии.
 «Родина» — украинская политическая партия.
 «Родина» — латвийское общественное объединение.
 «Дзимтене» («Родина») — латвийское политическое объединение.
 «Свободная Родина» — партия непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Спорт 
 «Родина» — клуб по хоккею с мячом из Кирова.
 «Родина» — стадион в Химках.
 «Родина» — стадион в Кирове.
 «Родина» — название советского футбольного клуба «Красный пролетарий» из Москвы в 1936 году.
 «Родина» — российский футбольный клуб из Москвы.
 «Родина-2» — фарм-клуб российского футбольного клуба из Москвы.
 «Родина-М» — фарм-клуб российского футбольного клуба из Москвы.

Кинотеатры 
 «Родина» — кинотеатр в Алма-Ате.
 «Родина» — кинотеатр в Барнауле.
 «Родина» — кинотеатр в Воронеже.
 «Родина» — кинотеатр в Грозном.
 «Родина» — кинотеатр в Казани.
 «Родина» — кинотеатр в Красноярске.
 «Родина» — кинотеатр в Москве.
 «Родина» — бывший кинотеатр в Орле.
 «Родина» — кинотеатр в Санкт-Петербурге.
 «Родина» — бывший кинотеатр в Симферополе.
 «Родина» — кинотеатр в Уфе.
 «Родина» — бывший кинотеатр, ныне зал камерной и органной музыки в Челябинске.
 «Родина» — бывший кинотеатр в Шадринске.
 « Родина» - бывший кинотеатр Красноярска.
 « Родина» - кинотеатр в Одессе.
Кинотеатры с таким названием, построенные в СССР, существуют во многих других городах: Новая Каховка (Херсонская область), Каменск-Шахтинский (Ростовская область) и других.

Искусство 
 Музыка
 «Родина» — песня А. Полячека на слова Ф. Савинова.
 «Родина» («С чего начинается Родина?») — песня В. Баснера на слова М. Матусовского (1968).
 «Родина моя» — песня Игоря Талькова (1988).
 «Родина» — песня российской и советской рок-группы «ДДТ» (1992).
 «Родина» — песня советской и российской рок-группы «Гражданская оборона».
 «Родина» — музыкальный альбом группы «Николай Коперник» (1986).
 «Родина» — песня российской рок-группы «АнимациЯ» (2012)

 Фильмы
 

 Картины
 «Родина» — картина Аполлинария Васнецова, написанная в 1886 году.
 «Родина» — картина Николая Дубовского, оконченная в 1905 году.

Печатные издания 
 «Родина» — ежемесячный российский исторический иллюстрированный журнал.
 «Родина» — газета, выходившая в годы Гражданской войны в Харькове.
 «Родина» — газета, выходившая в 1920 году в Лозанне.

Прочее 
 «Родина» 3КСХ — советский профессиональный киносъёмочный аппарат.
 «Родина» — шахта в Кривом Роге.
 «Родина» — тип речных судов.
 «Родина» — советский самолёт АНТ-37бис, совершивший рекордный беспосадочный перелёт в 1938 году.
 «Родина» — серия советских ламповых радиоприёмников послевоенного выпуска «Родина-46», «Родина-52» и т. п.

См. также 

 «Родина, Родина, Родина» — национальный гимн Египта с 1979 года.
 
 Нахапетов, Родина Рафаилович
 Посёлок санатория «Родина»
 Прародина

Примечания